

Religião 
 Inácio de Antioquia — santo e patriarca de Antioquia
 Inácio de Loyola — santo e teólogo jesuíta
 Inácio I de Constantinopla — patriarca de Constantinopla

 Inácio Zakka I Iwas — atual patriarca sírio de Antioquia

Geografia
 Ignacio (Colorado)
 Inácio Martins

Prenomes

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião